Dodge Dart (1958) – sedan klasy średniej produkowany w latach 1958–1976.
 Dodge Dart (2012) – sedan klasy kompaktowej produkowany w latach 2012–2016.